Le nom Résidence du sous-préfet caractérise plusieurs bâtiments :
 la Résidence du sous-préfet à Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane)
 la Maison Vasseur à La Réunion